B 224 bezeichnet:
 die Bundesstraße 224 in Deutschland
 die Altmannsdorfer Straße in Österreich

Abkürzung